Krummacher ist der Familienname folgender Personen:

 Mitglieder der Theologenfamilie Krummacher, siehe Krummacher

 Adolf Krummacher (1824–1884), deutscher evangelischer Theologe
 Christoph Krummacher (* 1949), deutscher evangelischer Theologe
 Daniel Krummacher (1835–1917), deutscher Generalmajor
 Emil Wilhelm Krummacher (1798–1886), deutscher evangelischer Theologe
 Friedhelm Krummacher (* 1936), deutscher Musikwissenschaftler
 Friedrich Adolf Krummacher (1767–1845), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich Wilhelm Krummacher (1796–1868), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich-Wilhelm Krummacher (1901–1974), deutscher evangelischer Theologe
 Gottfried Krummacher (1892–1954), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gottfried Daniel Krummacher (1774–1837), deutscher evangelischer Theologe
 Hans-Henrik Krummacher (* 1931), deutscher Germanist
 Hermann Friedrich Krummacher (1828–1890), deutscher evangelischer Theologe
 Hildegard Westhoff-Krummacher (* 1930), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Jessica Krummacher (* 1978), deutsche Autorin, Regisseurin und Produzentin
 Johann-Henrich Krummacher (1946–2008), deutscher Theologe und Politiker (SPD, CDU)

 Theodor Krummacher (1867–1945), deutscher evangelischer Theologe